Henry Wickham peut faire référence à:

 Sir Henry Alexander Wickham (1846–1928), explorateur britannique
  (1789–1864), receveur général de Gibraltar et principal secrétaire privé de Lord Althorp
  (1849–1943), avocat et homme politique américain au Sénat de Virginie
  (1800–1876), homme politique britannique du parti conservateur